Umbruch steht allgemein für:

 tiefgreifenden gesellschaftlichen, politischen bzw. Sozialen Wandel

synonym oder kurz für:
 Mettage, in der Drucktechnik das Anpassen der Textzeilen an das Seitenlayout
 Pflug#Umbruch, die Bodenbearbeitung von Grünland zwecks Umwandlung in ein Feld
 Umbruch (Bergbau), ein seitwärts aufgefahrenes, bogenförmiges Nebenort zur Umgehung eines Bruches
 Zeilenumbruch, in der elektronischen Textverarbeitung und im Desktop-Publishing die automatische Anpassung an das Textfeld

Siehe auch: